Cal Guàrdia és una masia situada al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera a una altitud de 577 metres.

Referències 

Masies de la Noguera
Edificis d'Artesa de Segre